Sansone ist die italienische Form des Namens Samson und bezeichnet
 den Originaltitel des Films Herkules im Netz der Cleopatra

Sansone ist der Familienname folgender Personen.
 Adele Sansone (* 1953), österreichische Jugendbuchautorin und Illustratorin
 Giovanni Sansone (1888–1979), italienischer Mathematiker
 Giuseppe Edoardo Sansone (1925–2003), italienischer Dichter, Romanist, Französist, Provenzalist, Hispanist und Katalanist
 Maggie Sansone (* ?), US-amerikanische Dulcimer-Spielerin
 Mario Sansone (1900–1996), italienischer Romanist, Italianist und Literaturwissenschaftler
 Nicola Sansone (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Raffaele Sansone (1910–1994), italienisch-uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sansoni
 Sanson